Квалификационный турнир Чемпионата мира по баскетболу среди женщин 2022 года определял последние десять команд на Чемпионат мира по баскетболу среди женщин 2022. Прошел с 10 по 14 февраля 2022 года.

Формат турнира 
Шестнадцать команд, прошедших квалификацию в соответствующих континентальных чемпионатах, были разделены на четыре группы по четыре команды в каждой. Три лучшие команды из каждой группы квалифицируются в финальный турнир. Команды, прошедшие квалификацию на Чемпионат мира: хозяин — Австралия и Олимпийский победитель 2020 года — Соединенные Штаты, также участвовали в этом турнире, поэтому в группах, содержащие эти команды квалифицировались только две команды.

Команды участники

Жеребьевка турнира 
Жеребьевка отборочного турнира состоялась 23 ноября 2021 года.

18 ноября 2021 года было объявлено, что Белград примет два турнира, в то время как Осака и Вашингтон примут другие турниры, которые пройдут с 10 по 14 февраля 2022 года.

Посев 
Посев был основан на Рейтинг ФИБА 9 августа 2021.

Квалификационный турнир 
Группы A и B сыграны в Белграде, Сербия, группа C в Осака, Япония и группа D в Вашингтоне, США.

Группа A

Группа В

Группа С

Группа D

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Результаты турнира (Белград)
 Результаты турнира (Осака)
 Результаты турнира (Вашингтон)

Чемпионат мира по баскетболу среди женщин 2022
2022 год в баскетболе
Февраль 2022 года